|-
| 25001 Пачеко (Pacheco)||||31 липня 1998||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа
|-
| (25002) 1998 OP7||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25003) 1998 OZ8||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25004) 1998 OF10||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25005) 1998 OU12||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25006) 1998 OD13||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25007) 1998 PJ||1998 PJ||5 серпня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (25008) 1998 PL||1998 PL||8 серпня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (25009) 1998 PG1||||15 серпня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (25010) 1998 PL1||||14 серпня 1998||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (25011) 1998 PP1||||13 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25012) 1998 QC||1998 QC||17 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (25013) 1998 QR||1998 QR||17 серпня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| 25014 Christinepalau||1998 QT||18 серпня 1998||Обсерваторія Ле-Тардьйо||Мішель Боеф
|-
| (25015) 1998 QN2||||19 серпня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (25016) 1998 QJ4||||18 серпня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (25017) 1998 QG6||||24 серпня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 25018 Valbousquet||||24 серпня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 25019 Валентоски (Walentosky)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25020 Тайначенґ (Tinyacheng)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25021 Нісчайкумар (Nischaykumar)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25022 Гемалібатра (Hemalibatra)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25023 Сандареш (Sundaresh)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25024 Калебмакґров (Calebmcgraw)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25025 Джошуаво (Joshuavo)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25026) 1998 QF23||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25027) 1998 QN25||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25028) 1998 QL26||||25 серпня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 25029 Людвігґессе (Ludwighesse)||||26 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (25030) 1998 QL29||||22 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25031) 1998 QM30||||23 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 25032 Рендалрей (Randallray)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25033) 1998 QM32||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25034 Леслімарі (Lesliemarie)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25035 Скалессе (Scalesse)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25036 Елізабетгоф (Elizabethof)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25037) 1998 QC37||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25038 Матебездек (Matebezdek)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25039 Ченсун (Chensun)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25040) 1998 QF40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25041) 1998 QX40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25042 Цюцзюнь (Qiujun)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25043 Фанґцінґ (Fangxing)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25044) 1998 QE43||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25045 Байсюйфей (Baixuefei)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25046 Суїхань (Suyihan)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25047 Tsuitehsin||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25048) 1998 QJ45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25049 Christofnorn||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25050 Michmadsen||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25051) 1998 QE53||||20 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25052) 1998 QG54||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25053) 1998 QB55||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25054) 1998 QN55||||26 серпня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (25055) 1998 QM57||||30 серпня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25056) 1998 QP57||||30 серпня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25057) 1998 QW62||||30 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 25058 Шейнгоулд (Shanegould)||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (25059) 1998 QA69||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25060) 1998 QP69||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25061) 1998 QQ69||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25062 Расмуссен (Rasmussen)||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25063) 1998 QV74||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25064) 1998 QN85||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25065 Лаутаккін (Lautakkin)||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25066) 1998 QN86||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25067) 1998 QW86||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25068) 1998 QV88||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25069) 1998 QF89||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25070) 1998 QY90||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25071) 1998 QN92||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25072) 1998 QB93||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25073 Лаутакшінґ (Lautakshing)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25074 Хонамі (Honami)||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25075 Кійомото (Kiyomoto)||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25076) 1998 QM98||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25077) 1998 QJ99||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25078) 1998 QV99||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25079) 1998 QU103||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25080) 1998 QX103||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25081) 1998 QR108||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25082 Вільямходж (Williamhodge)||||15 вересня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (25083) 1998 RV1||||14 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25084) 1998 RP5||||15 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 25085 Melena||||14 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25086) 1998 RU8||||13 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 25087 Кадзтаніґуті (Kaztaniguchi)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25088 Йосімура (Yoshimura)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25089 Санабріа-Рівера (Sanabria-Rivera)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25090) 1998 RA39||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25091 Санчез-Клаудіо (Sanchez-Claudio)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25092) 1998 RV42||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25093 Андміхайлов (Andmikhaylov)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25094 Земцов (Zemtsov)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25095 Чурінов (Churinov)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25096) 1998 RW46||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25097) 1998 RK47||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25098 Gridnev||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25099 Mashinskiy||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25100 Чжайвейчао (Zhaiweichao)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

25000